Das Coleman Vision Tennis Championships 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Albuquerque. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 18. bis 25. September 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Albuquerque